Cocoseiland, eiland in de Grote Oceaan, behorende tot Costa Rica
 Cocos Island (Filipijnen), eilandje behorende tot de provincie Camarines Sur in de Filipijnen
 Cocos Island (Guam)
 Île aux Cocos - Mauritius
 Cocos Island (Panama), een van de Pareleilanden in de Golf van Panama
 Cocos Island (Seychellen)

Zie ook 
 Cocoseilanden, twee atollen in de Indische Oceaan, behorende tot Australië